Poena se poate referi la:
 Poena -  personificarea pedepsei și a răzbunării în mitologia romană
 Poena - un gen de molii din familia Noctuidae